Een Japanse type van gemeente, zie Japanse gemeente
 Cho (rapper), een Nederlands rapper